Rainalter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rainalter (1788–1851), österreichischer Bildhauer
 Erwin H. Rainalter (1892–1960), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Franz Rainalter (1820–1874), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
 Reinalter